

Komunikacja 
 Autostrada A6 (Austria)
 Autostrada A6 (Chorwacja)
 Autostrada A6 (Francja)
 Autostrada A6a (Francja)
 Autostrada A6b (Francja)
 Autostrada A6 (Litwa)
 Autostrada A6 (Luksemburg)
 Autostrada A6 (Niemcy)
 Autostrada A6 (Polska)
 Autostrada A6 (Włochy)

Motoryzacja i militaria 
 Audi A6 – samochód osobowy
 A6 – czołg brytyjski z okresu międzywojennego

Inne 
 A6 – znormalizowany format arkusza, np. w rysunku technicznym

Zobacz też 
 ATC (A06)